Dalmácia 
Língua dálmata — língua já extinta do grupo românico
Dálmata (cão) — raça de cães

Desambiguações de gentílicos
Dalmácia